2008 Голяма награда на Китай е 5-о за Голямата награда на Китай и седемнадесети кръг от сезон 2008 във Формула 1, провежда се на 19 октомври 2008 година на пистата Шанхай в Шанхай, Китай.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Китай